Кристиан Правда (, ) — австрийский горнолыжник, чемпион мира 1954 года и двукратный призёр Олимпийских игр.

На Олимпиаде 1948 года в Санкт-Морице 20-летний Правда участвовал в слаломе, но был дисквалифицирован.

На Олимпиаде 1952 года в Осло Кристиан выиграл 2 медали — он был третьим в скоростном спуске и вторым в гигантском слаломе.

Правда не смог принять участие в Олимпиаде 1956 года в Италии, так как к тому времени стал профессионалом.

Ссылки 
 Правда на сайте ski-db.com  
 

Горнолыжники Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1952 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1948 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту